solo – pojęcie muzyczne
 Solo – rzeka w Indonezji
 Solo – album Roberta Gawlińskiego
 Solo – album Cecila Taylora
 Solo – album Hugh Cornwella
 Solo – singel Budki Suflera
 Solo – singel Alsou
 Solo – singel Iyaza
 Solo – singel Clean Bandit i Demi Lovato
 Solo – singel Dżamały
 Solo – singel Blanki Stajkow
 Solo – singel sanah
 Solo – singel włoskiego piosenkarza Marco Mengoniego
 Solo – amerykański film z 1996
 Solo – hiszpański film Netfliksa z 2018 roku 
 Solo – jednoosobowa łódka zaprojektowana przez Jacka Holta
 Solo (grec. Σόλο) – grecki browar kontraktowy z Heraklionu
 Han Solo – fikcyjna postać ze świata Gwiezdnych wojen
 Optare Solo – autobus produkowany przez spółkę Optare

Przypisy